Volevčice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Volevčice, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Volevčice, comune del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem